О’Брайен де Ласи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 О’Брайен де Ласи, Мауриций (1891—1978) — граф, польский общественный деятель, президент Гродно (1930—1933).
 О’Брайен де Ласи, Теренций (1885—?) — граф, полковник кавалерии Войска Польского.